Домостро́й (полное название — Книга, называемая «Домострой», содержащая в себе полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину — мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам) — памятник русской литературы XVI века, являющийся сборником правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи, включая общественные, семейные, хозяйственные и религиозные вопросы. Наиболее известен в редакции середины XVI века, приписываемой протопопу Сильвестру. С точки зрения лингвистики интересен как опыт синтеза литературно-книжной речи (церковно-славянского языка) и народно-разговорного языка.

История 
По мнению С. М. Соловьева, И. П. Некрасова, А. С. Орлова, Д. В. Колесова и др., «Домострой» возник в XV веке во времена Новгородской республики в Великом Новгороде. По мнению этих исследователей, текст «Домостроя» появился в результате длительного коллективного труда на основе существовавших на момент написания литературных источников. Книга почти сразу получила распространение среди новгородских бояр и купечества.

Исследователи прослеживают связь «Домостроя» с более ранними сборниками поучений и «слов», как славянских: «Измарагд», «Златоуст», «Златая цепь», так и западных: «Книга учения христианского» (Чехия), «Парижский хозяин» (Франция) и другими. Фактически, «Домострой» лишь систематизировал и оформил сложившиеся в то время морально-этические нормы поведения и нравоучительные тексты.

В середине XVI века «Домострой» был переписан духовником и сподвижником Ивана Грозного — протопопом Сильвестром в качестве назидания молодому царю. Однако некоторые исследователи (Д. П. Голохвастов, А. В. Михайлов, А. И. Соболевский и др.) считают именно Сильвестра автором «Домостроя».

Обновлённая редакция «Домостроя» была составлена иеромонахом московского Чудова монастыря, работавшим справщиком московской духовной типографии, а позже игуменом — Карионом (Истоминым) в XVII веке. Эта редакция объединяла несколько существовавших на тот момент версий.

Структура 

В сильвестровской версии «Домострой» состоит из предисловия, 67 глав и «Послания и наказания ото отца к сыну», сгруппированных по следующим основным направлениям:

О строении духовном («Как веровати») 
Веровать предписывается в «Нераздѣлную Троицу» в воплощение Иисуса Христа, особую честь рекомендуется воздавать иконам Иисуса Христа, «Пречистой Матери Его» и «всѣмъ святымъ». Описывается необходимость молитв, крестных знамений, целований икон и «многоцѣлебная мощи», Причастия «лжицею». Во время Причастия запрещено «чавкать», чмокать и грызть просвиру зубами.

О строении мирском («Как царя чтити») 
Царя и князя следует бояться и служить им как представителям Бога на Земле ().

О наставлении слуг, посылаемых с чем-нибудь на люди 
При входе в помещение рекомендуется снять шапку, «носъ высмаръкати», грязные ноги вытереть, помолиться и постучаться. При выборе места за столом рекомендуется учитывать социальный статус — свой и других приглашенных гостей и, руководствуясь этим, садиться ближе или дальше от хозяина. В гостях не следует ковырять в носу («носа не копать перстомъ»), глядеть по сторонам, есть без спросу. Во время трапезы в гостях со стола без разрешения ничего нельзя с собой уносить. Также не следует начинать есть без приглашения и хулить угощение. Перед едой рекомендуется восславить «Отца и Сына и Святаго Духа».

О поведении в храме 
В церкви не следует ни с кем вести бесед, прислоняться к стене, опаздывать к началу богослужения и уходить до его окончания.

Об управлении хозяйством («О строении домовном») 
В каждом доме следует иметь иконы («честныя образы»), перед которыми во время молитв возжигаются свечи. Пыль необходимо «чистым крылышкомъ омѣтати и мяхкою губою вытирати», чтобы дом был в чистоте. Молиться необходимо не реже двух раз в день: утром и вечером. Дело следует всякое начинать с чистыми руками, молитвой («Господи благослови») и крестным знамением. Жить рекомендуется по средствам, имея запасы — съестные в погребе, а инвентарь (метлы и лопаты) и прочее (мыло) в амбаре.

Об организации семьи («Как жить с женами и с детьми, и с домочадцами») 
«Домострой» призывает, чтобы все члены семьи были «сыты и одеты» и наставлены в Страхе Божьем. Каждый член семьи должен иметь свои обязанности: муж — работать и добывать пропитание, жена — управлять домашним хозяйством и надзирать за слугами, дети (даже взрослые) — во всём подчиняться родителям. Жене предписывается быть доброй, трудолюбивой и молчаливой. Плохо, если жена блудит, бражничает, клевещет и общается с волхвами. Супруги должны советоваться друг с другом в деле управления хозяйством. Детей предписывается воспитывать (в том числе с помощью физического воздействия — «не ослабляли, бия младенца»), дочерей учить рукоделию, а сынов — каждый своему мастерству. Дочерям с детства рекомендуется собирать приданое из тканей, одежд и посуды. Родителей необходимо почитать и во всём слушаться, в противном случае детям грозит отлучение от церкви и гибель «лютою смертью от гражданской казни».

О соблюдении вещей 
Следует иметь нарядную рубашку и сапоги, которые надеваются в хорошую погоду, в праздники или для хороших людей. Рабочую одежду следует отделять от праздничной. Одежду (кафтаны, сарафаны, терлики, шубы) следует держать в чистоте, при необходимости высушивать, чистить и уложить в сундук. Также следует держать в чистоте («чистенько и беленко») и скатерть, убрусы, платки («ширинки»), полотенца и постели. Женские украшения (монисто) лучше и вовсе держать в сундуках или коробах под замком, а ключи в ларце. Из посуды упомянуты братина, блюда, ложка, ковш, корыто, сковорода, котёл, , квашня, сито, решето. Посуда должна быть накрыта.

Кулинарная группа 
Щи, студень, ботвинья, лапша, каша (овсяная, гречневая и ячневая), мясо (свинина, телятина, баранина, курятина, гусятина, утятина), рыба (осетрина копченая, белужина, сельдь), икра сиговая и черная, кундюмы, ветчина, колбаса, фаршированный сычуг, кишки чиненые, яйца, сыр, сметана, масло, молоко, грибы (рыжики, грузди), капуста, репа, свёкла, горох, огурцы, чеснок, морковь, пироги (в том числе сочни), калачи, блины, вишнёвый и малиновый морс, квас, кисель, брага, пиво, яблоки, груша, дыни, орешки, арбузы.

Запасы еды обыкновенно предписывалось хранить в погребе.

Восприятие 
И. Е. Забелин в книге «‎‎Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях» пишет:Это памятник неоценимого значения для нашей истории, это цвет и плод, с одной стороны, писаного учения, которое как раз пришлось в рост и в меру нашему непосредственному бытовому развитию, нашим непосредственно созданным своенародным и своеобразным идеалам жизни; с другой стороны, это цвет и плод исконивечных нравственных и хозяйственных уставов нашего быта. Домострой и есть зерцало, в котором мы наглядно можем изучать и раскрывать все, так сказать, подземные силы нашей исторической жизни. А. А. Кизеветтер пишет:Это произведение не описательное, а дидактическое. Автор постоянно становится в оппозицию к окружающей его действительности. Его цель — преобразовать современный ему жизненный склад. Его трактат — ряд предписаний, вытекающих из некоторого цельного отвлеченного идеала.Профессор МОПИ О. В. Никитин отмечает практический, деловой характер произведения:«Домострой» — особое произведение Древней Руси — как раз и возникает в XVI столетии. Его оригинальность выражается ещё и в том, что это была одна из первых книг для чтения и предназначалась более для бытового, домашнего обихода, хотя и содержала отрывки из Священного Писания, богословских трудов и т. д. Данный памятник интересен и тем, что вобрал в себя не только культурную энциклопедию общежитейских «рецептов» простолюдина, но и сохранил, особенно в бытовой части, деловой обиход, народные юридические традиции, которые, как можно предполагать, были сильны в светской культуре XVI в.Отрицательно оценивал влияние «Домостроя» на христианскую мораль Н. А. Бердяев.

Понимание христианства было рабье. Трудно представить себе большее извращение христианства, чем «Домострой». Ив. Аксаков даже отказывался понять, как такую низкую мораль, как мораль «Домостроя», мог породить русский народный характер. Идеология Москвы, как Третьего Рима, способствовала укреплению и могуществу Московского государства, царского самодержавия, а не процветанию церкви, не возрастанию духовной жизни. Христианское призвание русского народа было искажено.

Профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов подвергает критике модель семьи, изложенную в «Домострое»: «Хотя у нас „Домострой“ по-прежнему остается популярным во многих, в том числе и православных, кругах, с Евангельской точки зрения он не являет нам образ жизни христианской семьи <…> В „Домострое“ нам предлагается культ патриархальной многодетной семьи, больше напоминающей не христианскую, а мусульманскую. Женщина там поставлена в положение почти что неодушевленного „аппарата“ по производству детей и обустройству быта».

Филолог Александр Кравецкий отмечает, что «несмотря на то что основное место в „Домострое“ занимают советы, каким образом приумножить своё состояние совсем не бедному человеку, в сознании потомков эта книга ассоциируется исключительно с несвободой и бытовым насилием <…> Превращение вполне прогрессивного и гуманного для своего времени сочинения в страшилку объясняется тем, что этот памятник был впервые издан в середине XIX века, когда начинало формироваться общественное течение, которое чуть позже было названо народничеством. <…> Слово „домострой“ сразу же превратилось в символ прошлого, с которым сражались народники, символ „тёмного царства“ и подавления личности. Борцы за все хорошее могли теперь при помощи одного слова обозначить все то, что при строительстве светлого будущего следует уничтожить. <…> Подобное восприятие „Домостроя“ превратилось в общее место, и принимать эту книгу всерьез стало невозможно. Причем славянофилы высказывались о „Домострое“ так же резко, как западники».

Значение 
Среди памятников русской литературы «Домострой» стоит в одном ряду с Стоглавом, Великими Четьими-Минеями и другими, однако превосходит их по выразительности и образности языка.

Несмотря на свою известность в Новое время, в XVI—XVII веках «Домострой» не был самым популярными произведением. Например, «Измарагд» читался чаще и имел большее значение. Однако в сравнении с «Измарагдом» «Домострой» в большей мере несёт на себе отпечаток своей эпохи.

Кроме религиозной, назидательной и поучительной частей, «Домострой» содержит очень важную информацию о социальном устройстве с множеством подробностей о быте и повседневной жизни боярского и купеческого сословий на Руси. Поэтому является кладезем для исследователей того времени.

В среде исследователей существует точка зрения, согласно которой «Домострой» пропагандирует высшие ценности, но при этом отражает реальную жизнь, в связи с чем у читателя появляется возможность узнать о неприглядных сторонах русской жизни того времени. К примеру, по мнению А. П. Богданова, настойчивые повторения о том, что женщинам запрещено собираться в компании и распивать крепкие спиртные напитки свидетельствует о том, что в реальности подобная практика была весьма распространена.

В культуре 
 А. П. Чехов в 1886 году написал короткий рассказ «Мой Домострой», в котором описал свой обычный день по мотивам «Домостроя».

Примечания

Издания 

 Сильвестра середины XVI века.
 ; Зеркала: в электронной библиотеке Исторических ресурсов МГУ им. Ломоносова, с комментариями митрополита Иоанна (Снычева).
 Голохвастова Д. П. во «Временнике» Московского общества истории и древностей Российских, и отдельной книгой (М., 1849).
 Домострой благовещенского попа Сильвестра. — 1849
 Благовещенский иерей Сильвестр и его писания. — 1874
 
 Домострой. — М.: Советская Россия, 1990.
 
 Домострой : По списку Гос. Ист. музея из собр. рук. Петра Ивановича Щукина и ему подобным / [Подгот. текста, пер., прим. и коммент. В. В. Хорихина]. — Москва : Экон. газ., 2000. — 351 с. — (Русская классическая библиотека «Экономика и духовность»). — ISBN 5-900792-04-8
 Домострой / [подгот. текста — В. В. Хорихин]. — 3-е изд. — Москва : Экономическая газ., 2008. — 302 с. — (Русская классическая библиотека «Экономика и духовность»). — ISBN 978-5-900792-39-2

Литература 
 
 
 Хорихин В. В. Рукописные тексты Домостроя XVI—XVIII вв. : История издания и изучения. — Сергиев Посад : Сергиев-Посад. гуманит. ин-т, 2002. — 247 с. — (Habent sua fata libelli /Сергиев-Посад. гуманит. ин-т. Лаб. гуманит. исслед. СПГИ; Вып. 1). — ISBN 5-7017-0543-9
 Якутин Ю. В. Домострой — экономика русской (православной) цивилизации // Философия хозяйства. — 2008. — № 1 (55). — С. 253—254.
 Нефедова Л. К. Понимание детства в концепции «Домостроя» // Реальность. Человек. Культура: антропологические проекты русской культуры : материалы Всероссийской научной конференции, Омск, 17 ноября 2017 года / Омский государственный педагогический университет. — Омск: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический университет», 2017. — С. 158—163.
 Зорина Е. Д. Сопоставительный лингвистический анализ религиозных и хозяйственных глав «Домостроя» // Синергия Наук. — 2019. — № 42. — С. 458—464.

Ссылки 
 Домострой в переводе на современный язык Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Перевод и комментарии В. В. Колесова
 Домострой

Книги по алфавиту
Литературные произведения на русском языке
Религиозные своды правил поведения
Поведение в быту
Русская литература XVI века
1547 год в России
Дидактические поэмы
Кодексы поведения